Каунерталь () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Райх.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля